Fresta steht für:

 Fresta (Upplands Väsby), ein Gemeindeteil der schwedischen Gemeinde Upplands Väsby (Gemeinde)

Fresta ist der Familienname folgender Personen:

 Evelize Fresta, angolanische Arbeitsmedizinerin und Politikerin